

Sezon 2018/2019 

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"|  Łukasz Kozub(MKS Będzin)
|colspan="3"|  Rafael Redwitz(VfB Friedrichshafen)

Sezon 2017/2018 

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"|  Barthélémy Chinenyeze(Spacer's de Toulouse)
|colspan="3"|

Sezon 2016/2017 

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"| 
|colspan="3"|  Dominik Depowski(Espadon Szczecin)

Sezon 2015/2016 

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"|  Russell Holmes Dominik Witczak(ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)
|colspan="3"|

Sezon 2014/2015

Sezon 2013/2014

Sezon 2012/2013

Sezon 2011/2012

Sezon 2010/2011

Sezon 2009/2010 

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszedł
!colspan="3"| Odszedł
|-
|colspan="2"|  Grzegorz Kosok(Jadar Radom)
|colspan="3"|  Ardo Kreek(Jadar Radom)

Sezon 2008/2009

Sezon 2007/2008

Sezon 2006/2007

Sezon 2005/2006

Sezon 2004/2005 

Kluby siatkarskie w województwie podkarpackim
Resovia